(« lézard anguille ») est un genre éteint du super-ordre des sauroptérygiens, de l'ordre des plésiosaures et de la famille des Cryptoclididae. Il vivait au Jurassique moyen, plus précisément au Callovien.

Selon Paleobiology Database, en 2022, le genre est monotypique et l'espèce type est donc .

Description 
Muraenosaurus mesurait environ de cinq à six mètres de longueur et son cou faisait la moitié de son corps. Ce Plesiosauroidea avait 66 vertèbres dont 44 cervicales et 19 vertèbres thoraciques. Sa ceinture pectorale est plus large que celle des autres Plesiosauria. C'est cette caractéristique qui a permis de classer Muraenosaurus parmi les Cryptoclididae.

Découverte 
. Picrocleidus a déjà été considéré comme étant un synonyme de Muraenosaurus, .

Cladogramme dans Cryptoclididae

Publication originale

Bibliographie

Liens externes

Notes et références

Références taxonomiques 
 
 

Genre de plésiosaures (nom scientifique)
Diapside du Jurassique
Animal du Jurassique moyen
Taxon fossile décrit en 1874
Paléontologie en France
Paléontologie au Royaume-Uni
Paléontologie en Argentine